Вальронт (Валронт; Вальронд; ) — фамилия. Известные носители:
 Валронт, Ян (ок. 1670—1729) — английский военный моряк на русской службе, экипажмейстер Олонецкой верфи, капитан 1 ранга.
 Вальронт, Александр Степанович (1785—1848) — вице-адмирал, Свеаборгский военный губернатор, Георгиевский кавалер (№ 4088; 26 ноября 1827).
 Вальронд, Константин Ростиславович (1843—1899/1900) — контр-адмирал.
 
 Вальронт, Ростислав Степанович (1809—1873) — вице-адмирал, Георгиевский кавалер (капитан 1-го ранга; № 10021; 26 ноября 1856).
 Вальронт, Степан Александрович (1748-1819) — генерал-майор флота.